Pirach steht für:

Ortsteile in Bayern:
 Pirach (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land
 Pirach (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Pirach (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein
 Pirach (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Pirach (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein
 Pirach (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn
 Pirach (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land
 Pirach (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein
 Pirach (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim
 Pirach (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn

Orte in Österreich:
 Pirach (Gemeinde St. Pantaleon), Ortschaft in der Gemeinde St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich